Ехидо Тепејак има више значења:

 Ехидо Тепејак (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ехидо Тепејак, Кампо Дос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику